Rothkreuz ist der Ortsname von

 Rothkreuz (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten, Bayern
 Rothkreuz (Weißensberg), Ortsteil der Gemeinde Weißensberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Siehe auch:
 Rothenkreuz
 Rotkreuz